Dżarasz – miasto w Jordanii
 Dżarasz – muhafaza w Jordanii
 Dżarasz – dawna wieś w Mandacie Palestyny